Az 1978-as magyar női röplabdabajnokság a harmincharmadik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-3. és 4-7. helyezettjei egymás közt még négy kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat nem vitték magukkal a csapatok).

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1978 (rájátszás)
Népsport 1978.04.05. (alapszakasz)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag